Nelin ist der Familienname folgender Personen:

 Dion Nelin (* 1976), dänischer Carambolagespieler und Europa- und Weltmeister
 Jesper Nelin (* 1992), schwedischer Skilangläufer und Biathlet